Юрий Михайлович Литвинов:
* Литвинов, Юрий Михайлович (1954—2013) — русский поэт.
 Литвинов, Юрий Михайлович (род. 1951) — аким города Караганда (2003—2006) .